Patrick Blossier est un directeur de la photographie français, né le  à Paris ;
Guillaume Blossier (?-) est un auteur français de jeux de société et de jeux vidéo.